Linnau ist ein deutscher Orts- und ein Flussname:
 Ortsteil der Gemeinde Lindewitt, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Linnau, bis 1938 Linnawen, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Linowo (Dubeninki), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Linnau (Scholmer Au), Fluss in Schleswig-Holstein, Deutschland